Starotimoschkino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Starotimoschkino (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk
 Starotimoschkino (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan